A Primera División 1931–1932-es szezonja volt a bajnokság negyedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a bajnok a Madrid CF lett (ma Real Madrid CF, de a Franco-diktatúra miatt nem használhatta a Real (királyi) jelzőt).

Résztvevők 

1 A csapatoknak nevet kellett változtatniuk.

Végeredmény 

1 A Real Madrid neve Madrid CF-re változott .

2 Az RCD Espanyol neve CE Espanyol-ra változott.

3 A Real Sociedad neve Donostia CF lett.

4 Real Unión neve Union Club Irún lett.

Kereszttáblázat

Góllövőlista (Pichichi) 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1